Нина Филипповна Фролова (1925—2009) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970—1974). Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 21 апреля 1925 года в городе Ленинград в рабочей семье.

В 1940 году начала трудовую деятельность поступив ученицей на Ленинградский завод «Электроаппарат».

С 1941 года, в начале Великой Отечественной войны, как и многие ленинградцы, рыла окопы, была сандружинницей. В 1942 году вместе с семьей была эвакуирована в Удмуртскую АССР где работала на предприятиях оборонной промышленности по выпуску снарядов для фронта.

В 1946 году возвратилась в город Ленинград и поступила в совхоз «Ударник» Тосненского района Ленинградской области, работала — рабочей полеводства, а с 1947 года, после освоения ей технологии производства овощей закрытого гранта — парниководом.

После обучения на агротехнических курсах в Пушкинском учебном сельскохозяйственном комбинате Н. Ф. Фролова была назначена звеньевой, а с 1961 года — бригадиром совхоза «Ударник» Тосненского района. В должности бригадира Н. Ф. Фролова становится признанным мастером выращивания овощей. Неоднократно участвовала в Выставке достижения народного хозяйства СССР в Москве, где удостаивалась золотых и серебряных медалей выставки.

Н. Ф. Фролова явилась инициатором и активным участником замены старых парников на арочные и плёночные теплицы. В бригаде была внедрена новая технология выращивания огурцов на торфонавозных компостах, обогрев плёночных теплиц электрокалориферами, вспашка почвы электрофрезой — это позволило увеличить среднегодовое производство овощей с 320 до 1215 тонн и повысить урожайность огурцов с 15 до 27 килограммов с одного квадратного метра.

30 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок овощей» Нина Филипповна Фролова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Н. Ф. Фролова была депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970—1974) от Ленинградской области. Неоднократно являлась членом Ленинградского обкома КПСС и Тосненского горкома КПСС, членом областного комитета народного контроля.

После выхода на пенсию жила в Санкт-Петербурге. Умерла в 2009 году.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (30.04.1966)
 Орден Ленина (30.04.1966)
 Орден Октябрьской революции (8.04.1971)
 Медали ВДНХ

Примечания 

 Книга памяти. Звёзды славы. Ленинградская область / работали : В. Б. Фёдоров (рук. авт. коллектива) и др. - Санкт-Петербург : Вести, Т. 2. - 2009 г. - 324 с. — ISBN 978-5-86153-193-1 
 Рабочая энциклопедия 1931—1985 / Сост. А. Ф. Занин и др. -  : Лениздат, 1986 г. — 398 с.

Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Члены Ленинградского обкома КПСС
Члены городских комитетов КПСС
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР